Longone puede referirse a:
 Longone al Segrino, localidad y comuna italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Longone Sabino, localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lazio.
 Porto Longone, hasta 1947 el nombre de Portoferraio.